Das Steigungsmaß ist:
Der Tangens des Steigungswinkels einer Tangente
Ein Parameter, der die Steigung eines Funktionsgraphen beeinflusst
Ein Maß für die Steilheit und Bequemlichkeit einer Treppe, siehe Treppensteigung#Aktuell übliche Steigungswinkel